High Voltage, az AC/DC első albuma, amely 1975-ben, kizárólag Ausztráliában és Új-Zélandon jelent meg
 High Voltage, az AC/DC albuma (1976)
 High Voltage, az AC/DC kislemeze (1975)
 High Voltage Australian Tour, az AC/DC első igazi turnéja (1975)
 High Voltage turné, Thalía első összefüggő koncertsorozata Mexikóban és az Amerikai Egyesült Államokban (2004)
 High Voltage SID Collection, a Commodore 64 számítógépre készült zenék legnagyobb gyűjteménye